Бой у Картахены:
Бой у Картахены (1796) — морское сражение периода французских революционных войн между небольшой эскадрой из двух британских фрегатов под командованием коммодора Горацио Нельсона и эскадрой из двух испанских фрегатов под командованием коммодора Дона Джакобо Стюарта.
Бой у Картахены (1798) — морское сражение периода французских революционных войн между британским линейным кораблем под командованием капитана Мэнли Диксона и 4 испанскими фрегатами под командованием коммодора Дона Феликса O’Нила.

См. также 
Сражение у Картахены — морское сражение между французским флотом, под командованием адмирала маркиза Брезе и испанским, под командованием адмирала герцога Фернандинеса.